Dafne puede referirse a estas óperas:
 Dafne (Peri) (ca. 1598), de Jacopo Peri.
 Dafne (Händel) (1708), de Georg Friedrich Händel.
 Dafne (Strauss) (1938), de Richard Strauss.